Епископ Амвро́сий Хорози́дис (; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Евдокиадский (с 2019), викарий Писидийской митрополии.

Биография 
В 2004 году окончил богословский факультет Аристотелевского университета, продолжил обучение в Бостоне, а позднее в Санкт-Петербургской духовной академии.

9 июня 2008 года пострижен в монашество. 10 июня 2008 года рукоположён в сан иеродиакона.

Находился в клире Сисанийской и Сьятистской митрополии Элладской православной церкви (формально также Константинопольской православной церкви). Состоял в братии монастыря святой Параскевы, находящегося в бывшей деревне . В качестве иеродиакона служил в кафедральном соборе святого Димитрия в городе Сьятиста.

Перейдя в непосредственное подчинение патриарха Константинопольского Варфоломея, служил в Константинопольской патриархии в качестве великого синкелла.

10 июля 2019 года Священным синодом Константинопольской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Евдокиадского, викария Писидийской митрополии.

21 июля 2019 года в церкви преподобного Алипия Столпника в Анталье патриарх Константинопольский Варфоломей, митрополит Писидийский Сотирий (Трамбас), митрополит Галлиопольский Стефан (Динидис), митрополит Кидонийский Афинагор (Хрисанис) и митрополит Силиврийский Максим (Вгенопулос) совершили его архиерейскую хиротонию. Его деятельность как викария Писидийской митрополии призвана быть сосредоточена на окормлении славяноязычных православных верующих, проживающих в регионе Анталья.

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Епископы Константинопольской православной церкви
Писидийская митрополия
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии